Leu steht für:
 Löwe (poetisch)
 Moldauischer Leu, Währung der Republik Moldau
 Rumänischer Leu, Währung Rumäniens
 roter Leu, siehe Quecksilber(II)-oxid

Leu ist der Familienname folgender Personen:
 Al’Leu (1953–2018), Schweizer Künstler und Verleger
 Alfred Leu (1900–1975), deutscher Psychiater

 Burkard Leu (1808–1865), Schweizer Theologe
 Daria Leu (* 2003), Schweizer Unihockeyspielerin
 Evelyne Leu (* 1976), Schweizer Freestyle-Skispringerin
 Ferdinand Oscar Leu (1887–1943), Schweizer Pianist, Komponist, Musikdirektor, Chorleiter und Dirigent

 Joseph Burkard Leu (1808–1865), Schweizer Theologe, Geistlicher und Hochschullehrer
 Käthe Leu (1881–1933), deutsche Politikerin (USPD)
 Livia Leu Agosti (* 1961), Schweizer Diplomatin
 Max Leu (1862–1899), Schweizer Bildhauer
 Moritz Leu (* 1990), deutscher Schauspieler
 Olaf Leu (* 1936), deutscher Grafikdesigner
 Oscar Leu (1864–1942), deutscher Maler
 Otto Leu (1855–1922), deutscher Maler
 Rudolf Moosbrugger-Leu (1923–2011), Schweizer Archäologe
 Walter Leu (1908–1944), deutscher Widerstandskämpfer
 Wolfgang Leu (* 1945), österreichischer Moderner Fünfkämpfer

Leu ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Leu (Dolj), Gemeinde im Kreis Dolj, Rumänien
 Leu, Oberlauf des Dhuy, Frankreich

Leu steht als Abkürzung für:

 Leucin, eine Aminosäure

LEU steht als Abkürzung für:

 Lineside Electronic Unit, Einheit einer Eurobalise
 Lietuvos edukologijos universitetas (Litauische Universität für Bildungswissenschaften)
 Low-enriched Uranium (schwach angereichertes Uran), siehe Uran #Spaltbarkeit

LeU steht als Abkürzung für:
 Liberi e Uguali (Freie und Gleiche), politische Partei in Italien

Siehe auch:
 Bank Leu
 Leu Energie
 Leux
 Loi
 Loy

Abkürzung